Naidu kan syfta på:

 Nara Chandrababu Naidu (född 1951) – indisk politiker
 Venkaiah Naidu (född 1949) – indisk politiker
 Sarojini Naidu (1879-1949) – indisk författare och feminist
 Naidui La –  ett bergspass i Kina